Кори Роберт Флинн (, родился 5 января 1981 в Инверкаргилле) — новозеландский регбист, играющий на позиции хукера в шотландском клубе «Глазго Уорриорз» и национальной сборной.

Карьера

Клубная 
Регби занялся, будучи учеником средней мужской школы Саутленда (). Выступал за команду провинции Саутленд, в 2003 году переехал в провинцию Кентербери. В Супер Регби выступал до 2014 года за команду «Крусейдерс», затем провёл два сезона за «Тулузу». 29 февраля 2016 года объявил о своём переходе по окончании сезона в команду «Глазго Уорриорз», заявив, что хочет играть в одном клубе со своим знакомым, шотландским фулл-бэклм Шоном Мэйтледом. Контракт с клубом закончился 26 мая 2017 года.

В сборной 
Кори попал в сборную на чемпионате мира 2003 года, дебютировав в матче против сборной Канады. Параллельно он играл и за молодёжную сборную, и за сборную новозеландских маори. 31 мая 2006 Кори был назначен капитаном молодёжной сборной после отказа Ройбена Торна от капитанской повязки. В 2011 году Флинну покорился домашний чемпионат мира. Всего в 15 играх Кори набрал 15 очков.

Личная жизнь 
Кори родом из семьи регбистов: его отец и двое дядей (Робби и Аарон Флинны) — профессиональные игроки в регби. Робби выступал за сборную США, Аарон выступал за команду «Крусейдерс» с 1998 по 2002 годы.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте клуба «Крусейдерс» 
 

Регбисты Новой Зеландии
Игроки РК «Крусейдерс»
Игроки РК «Тулуза»
Игроки РК «Глазго Уорриорз»
Чемпионы мира по регби
Игроки сборной Новой Зеландии по регби